Mbye oder  M’bye ist der Familienname folgender Personen:

 Fafa Edrissa Mbye (* 1942), gambischer Jurist und Politiker, siehe Fafa Edrissa M’Bai

 Kumba M’bye (* 1983), gambisch-schwedische Sängerin, Rapperin und Model 
 Mam Mbye Secka (1949/1950–2006), gambischer Politiker
 Mohammed Mbye (Mohammed Jallow-Mbye; * 1989), gambischer Fußballspieler
 Sainey Mbye (* 1973), gambischer Politiker
 Sukai Mbye Bojang (* 1955), gambische Schriftstellerin, siehe Sukai Bojang